Krenkel ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Krenkel (1880–1964), deutscher Geologe
 Ernst Theodorowitsch Krenkel (1903–1971), sowjetischer Polarforscher und Funker
 Katharina Krenkel (* 1966), deutsche Grafikerin und Bildhauerin
 Max Krenkel (1839–1901), deutscher Privatgelehrter und Stifter
 Werner Krenkel (1926–2015), deutscher Altphilologe

Siehe auch:
 Krenkl
 Kränkl